The Best of — назва ряду музичних альбомів:
 The Best of (Clan of Xymox)
 The Best Of (Myslovitz)

Подібні назви
 The Best of Vanessa Amorosi
 The Best of Nelly Furtado
 The Best of Lюk
 The Best (Ані Лорак)
 The best of Мотор'ролла (Мотор'ролла)

Див. також 
 Greatest Hits